fue un futbolista japonés que se desempeñaba como delantero.

Tamai fue elegido para integrar la selección nacional de Japón para los Juegos del Lejano Oriente de 1927. En 1927, Tamai jugó 2 veces para la selección de fútbol de Japón.

Trayectoria

Clubes

Selección nacional

Estadística de equipo nacional

Referencias

Enlaces externos 

 
 Ficha de Misao Tamai en Japan National Football Team Database 

Personas de la prefectura de Hyōgo
Futbolistas de Japón
Futbolistas de la selección de fútbol de Japón